Nürnberger Parteitag steht für folgende Parteitage:

der SPD:
 Nürnberger Parteitag der SPD 1868
 Nürnberger Parteitag der SPD 1908
 Nürnberger Parteitag der SPD 1922
 Nürnberger Parteitag der SPD 1947
 Nürnberger Parteitag der SPD 1968
 Nürnberger Parteitag der SPD 1986
 Nürnberger Parteitag der SPD 2001

der NSDAP:
 Nürnberger Parteitag der NSDAP 1927
 Nürnberger Parteitag der NSDAP 1929
 Nürnberger Parteitag der NSDAP 1933, Reichsparteitag des Sieges
 Nürnberger Parteitag der NSDAP 1934, Triumph des Willens
 Nürnberger Parteitag der NSDAP 1935, Reichsparteitag der Freiheit
 Nürnberger Parteitag der NSDAP 1936, Reichsparteitag der Ehre
 Nürnberger Parteitag der NSDAP 1937, Reichsparteitag der Arbeit
 Nürnberger Parteitag der NSDAP 1938, Reichsparteitag Großdeutschland
 Nürnberger Parteitag der NSDAP 1939, Reichsparteitag des Friedens (abgesagt)

der FDP:
 FDP-Bundesparteitag 1966
 FDP-Bundesparteitag 1969
 FDP-Bundesparteitag 1990
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 1994 (September)
 FDP-Bundesparteitag 2000
 Außerordentlicher FDP-Bundesparteitag 2013 (Mai)

der CSU:
 Parteitag der CSU 1954
 Parteitag der CSU 1957
 Parteitag der CSU 1962
 Parteitag der CSU 1970
 Parteitag der CSU 1986
 Parteitag der CSU 1990
 Parteitag der CSU 1992
 Parteitag der CSU 1999
 Parteitag der CSU 2001
 Parteitag der CSU 2003
 Parteitag der CSU 2005
 Parteitag der CSU 2008
 Parteitag der CSU 2009
 Parteitag der CSU 2011
 Parteitag der CSU 2014
 Parteitag der CSU 2017
 Parteitag der CSU 2021

von Bündnis 90/Die Grünen
 Bundesdelegiertenkonferenz von Die Grünen 1986
 Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen 2007

Sonstige:
 Nürnberger Parteitag der Freisinnigen Volkspartei, 1897